Het Huis van Húrin is een begrip uit de boeken van J.R.R. Tolkien.

Het is de naam van het Huis van de afstamming van Húrin van Emyn Arnen. Hij was van hoge Númenoreaanse afkomst, alhoewel hij niet tot de regerende tak van Elros behoorde. Een van zijn afstammelingen, Pelendur was de Stadhouder van Koning Minardil van Gondor. Vanaf Pelendur was het stadshouderschap erfelijk, en behoorde toe aan de afstammelingen van Pelendur.

Pelendurs kleinzoon Mardil de Getrouwe was de stadhouder van Koning Eärnur. Na diens verdwijning regeerde hij het rijk Gondor in 's Konings naam en hij wordt gerekend tot de eerste van Regerende Stadhouders. Na Mardil zouden er nog 24 Stadhouders en 969 jaren voorbij gaan tot Denethor II, de laatste regerende Stadhouder. Zijn jongere zoon en erfgenaam Faramir was de Stadhouder van Koning Elessar Telcontar en Prins van Ithilien. In die functie ging hij wonen in het zicht van Minas Tirith, op de heuvel Emyn Arnen. Van zijn kleinzoon Barahir is bekend dat hij het Verhaal van Aragorn en Arwen schreef.

Stamboom van de Stadhouders 

Huis van Hurin
 Huis van Hurin
Hurin